Con Migne si può intendere:
Jacques Paul Migne, bibliografo francese (1800-1875)
 la Patrologia Latina, raccolta di scritti dei Padri della Chiesa di lingua latina curata dal Migne. 
 la Patrologia Greca, raccolta di scritti dei Padri della Chiesa di lingua greca curata dal Migne.